— однотомная сёнэн-ай-манга, написанная и иллюстрированная Ю Хигури. Была опубликована в 2005 году издательством Gakken. В России лицензирована компанией «Фабрика комиксов»: манга вышла в 2009 году тиражом 10000 экземпляров. В сюжет включены четыре истории.

История создания 
Выход данной книги связан с заказом издательства на историю про оммёдзи. Прежде всего автор исследовал принципы взаимодействия инь и ян. Ознакомившись со многими источниками, автор пришла к выводу, что связка инь-ян и «театр но» имеют много общего — прежде всего общие исторические корни. Во время работы над мангой автор использовала множество старинных повестей, в основе которых лежит принцип взаимодействия инь и ян. В частности, в них утверждается, что внешняя и внутренняя стороны маски «Но» являются воплощением инь и ян. Эти старинные тексты послужили для автора источником вдохновения в работе над «Снами эпохи Тайсё».

Всё это нашло своё отражение в сюжете. Так, например, один из главных героев является главой школы «Но», а во второй истории Ёко сравнивает Акиру и Кагуру с инь и ян. Кроме того это нашло отражение непосредственно в названии одной из историй.

Сюжет 
В сюжет включены четыре истории: две связаны между собой сюжетно и хронологически, две повествуют об отдельных, никак не связанных событиях. Первые две истории происходят во времена эпохи Тайсё. Третья переносит нас в более раннюю эпоху Хэйан, а четвёртая — в далекое постапокалиптическое будущее (20хх год нашей эры).

 Сны эпохи Тайсё: инь и ян
Молодую госпожу лисицы-оборотня Ёко во сне опутывают стебли плюща, и из-за этих снов молодая девушка чахнет и теряет силы день ото дня. Опасаясь, что эти сны убьют её госпожу, Ёко обращается за помощью к Акире Ханавака.

  Сны эпохи Тайсё: губительный камень
Ритуал освобождения молодой госпожи прошёл успешно, но в итоге сама Ёко утратила свою волшебную силу. А с ней и способность менять внешность. Акира соглашается временно приютить у себя Ёко. И там она сталкивается со сводным братом Акиры — Кагурой Ханавака. И когда, возвращаясь к своей хозяйке, Ёко вновь встретила Кагуру, тот узнав её секрет и приняв за шпионку брата, превращает лису в губительный камень.

  Милосердная принцесса
Сюжет «Милосердной принцессы» вновь посвящён борьбе с духами, но теперь это требующий отмщения призрак брошенной возлюбленной. Это первая из историй нарисованная для сборника про оммёдзи. Можно сказать, она стала предшественницей «Сны эпохи Тайсё». В ней мы узнаём об одном эпизоде из жизни оммёдзи Абэ Сэймэя, только пробующем свою силу, а также о том, каковы бывают последствия обиды, причинённой влюблённой женщине. По словам автора, эта история также написана на основе сказаний, связанных с театром но.

  Блед
Это единственная история, ни сюжетно, ни хронологически не связанная с остальными новеллами книги. В ней также отсутствует мистический антураж предыдущих новелл. История написана гораздо раньше и выдержана в жанре Boy`s love. В ней научно-фантастический антураж, сильно отличающийся от тематики тома.

В новелле рассказывается о сыне биолога, застрелившегося после обвинения в создании смертоносного вируса, вынужденном работать в клубе для мужчин, и агенте ФБР, преследующем террористов, виновных в создании и распространении смертельного вируса. Они объединяют свои усилия, чтобы распутать загадку выпущенного на свободу смертельного вируса.

Персонажи 
Сны эпохи Тайсё
 Акира Ханавака — звезда театра «Но» и наследник семьи Ханавака, хотя и приёмный сын семейства. Умеет говорить с духами.
 Кагура Ханавака — наследник храма Митама и сводный брат Акиры, ненавидящий его.
 Ёко — лисица-оборотень, притворяющаяся молодой девушкой.
 Сакуя Карюу — молодая девушка, которой служит Ёко в качестве служанки, из очень обеспеченной и влиятельной семьи. Также покровительница семьи Ханавака.

 Милосердная принцесса
 Абэ Сэймэй — известный оммёдзи.
 Минамото Райко — искусный воин, которого император направил расправиться с появившимся демоном.

 Блед
 Агата Рэн — единственный сын доктора Рэна, гениального биолога и творца смертельного вируса.
 Суо — агент ФБР, работающий в секретном подразделении под кодовым названием «Призрак».

Интересные факты 
Имя Ёко меняет своё значение в зависимости от кандзи, которым оно написано. В этой истории написание кандзи имени зависит от персонажа, который это имя произносит, хотя само звучание остается одинаковым во всех случаях. Когда Сакуя обращается к Ёко, то в её устах имя означает Сияющее Дитя, самое обычное имя для девочек. Когда же к ней обращается Акира, то он зовет её Ведьма-Лиса, как бы показывая, что он знает её настоящую сущность.

Главные герои в новелле «Милосердная принцесса» — реально существовавшие исторические личности. Так Абэ-но Сэймэй известен как один из самых выдающихся оммёдзи, занимал очень высокое положение в обществе и ещё при жизни заслужил огромное уважение. А после его смерти император приказал построить храм на месте его дома, он существует и в наши дни. Более того Абэ-но Сэймэй является легендарной фигурой японского фольклора и появлялся во множестве рассказов и, позднее, фильмов, аниме и видеоигр.

Другой герой истории, Минамото Райко, не менее знаменит чем Абэ-но Сэймэй. Это реально существовавший воин знатного рода, прославившийся как укротитель демонов. С его именем связано множество легенд и сказаний японского фольклора, а также аниме.

В каждой новелле про оммёдзи сюжет строится вокруг легенды. Так в «Снах эпохи Тайсё: инь и ян» в основе сюжета находится легенда о трагической любви принцессы Сикиси и Тэйки Фудзивары, которые не могли быть вместе из-за сословных предрассудков. А сюжет «Милосердной принцессы» посвящён одному из приключениям Абэ-но Сэймэя: как он распознал богиню воды в облике демона и помог ей.

Примечания

Ссылки 
 Страница манги на персональном сайте Ю Хигури.
 Страница манги на сайте издательства «Фабрика комиксов».

 Рецензия на мангу «Сны эпохи Тайсё»
 Рецензия на мангу «Сны эпохи Тайсё» на сайте журнала «Мир фантастики».
 Рецензия на мангу «Сны эпохи Тайсё» на сайте журнала «АниМаг».